Polkville kan syfta på:

 Polkville, Mississippi
 Polkville, North Carolina